Hammerschmiede steht für:
 eine mit Wasserkraft betriebene Schmiede, siehe Eisenhammer
 ein mit Wasserkraft betriebene Fabrik an der Glems, siehe Hammerschmiede (Talhausen)
Es bezeichnet weiterhin Ortschaften:

in Baden-Württemberg
 Hammerschmiede (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Hammerschmiede (Crailsheim), Wohnplatz im Stadtteil Onolzheim von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Dettingen an der Iller), Ortsteil der Gemeinde Dettingen an der Iller, Landkreis Biberach
 Hammerschmiede (Esslingen am Neckar), Ortsteil der Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Hammerschmiede (Fridingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen
 Hammerschmiede (Gerabronn), Hof im Stadtteil Amlishagen von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Glatten),	Ortsteil der Gemeinde Glatten, Landkreis Freudenstadt
 Hammerschmiede (Kirchberg an der Jagst), Gehöft im Stadtteil Hornberg von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Hammerschmiede (Mainhardt), Hof im Ortsteil Mainhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Murrhardt), Ortsteil der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Hammerschmiede (Oberrot) (eine Sägmühle), Wohnplatz in der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Hammerschmiede (Satteldorf), Wohnplatz im Ortsteil Gröningen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hammerschmiede (Stimpfach), Wohnplatz im Ortsteil Rechenberg der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hammerschmiede (Ummendorf), Ortsteil der Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach

in Bayern
 Augsburg-Hammerschmiede, Stadtteil der kreisfreien Stadt Augsburg
 Hammerschmiede (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach
 Hammerschmiede (Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Georgensgmünd), Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth
 Hammerschmiede (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Hammerschmiede (Insingen), Ortsteil der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Krumbach), Ortsteil der Stadt Krumbach, Landkreis Günzburg
 Hammerschmiede (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth
 Hammerschmiede (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Mönchsroth), Ortsteil der Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu
 Hammerschmiede (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Opfenbach), Ortsteil der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Hammerschmiede (Pforzen), Ortsteil der Gemeinde Pforzen, Landkreis Ostallgäu
 Hammerschmiede (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Hammerschmiede (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Hammerschmiede (Stöttwang), Ortsteil der Gemeinde Stöttwang, Landkreis Ostallgäu
 Hammerschmiede (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)

Siehe auch:
 Hammerschmied